

Architettura
Villa Valguarnera – villa di Bagheria (PA), Italia

Geografia

 Valguarnera Caropepe – comune della provincia di Enna
 Valguarnera Ragali – località della in provincia di Palermo
 Valguarnera (fiume) – fiume a carattere torrentizio della provincia di Enna

Persone
 Valguarnera – famiglia della nobiltà siciliana
 Corrado Valguarnera – politico italiano
 Domenico Valguarnera – vescovo cattolico italiano